Away – artysta Michel Langevin
 Away – piosenka Pussycat Dolls